Натуральне число 423
 423 рік до нашої ери
 423 рік нашої ери